Таинственный сад:
 «Таинственный сад» () — роман Фрэнсис Элизы Бёрнетт, 1911.
 Адаптации романа Ф. Э. Бёрнетт:
 «Таинственный сад» — кинофильм, 1949, США, реж. Фрэд Уилкокс.
 «Таинственный сад» — телесериал, 1975, Великобритания.
 «Таинственный сад» — телефильм, 1987, Великобритания / США, реж. Алан Гринт.
 «Таинственный сад» — мюзикл, 1989, музыка Люси Саймон, текст Марши Норман.
 «Таинственный сад» — аниме-сериал, 1991—1992, реж. Коханава Тамэо.
 «Таинственный сад» — кинофильм, 1993, США, реж. Агнешка Холланд.
 «Таинственный сад» — кинофильм, 2020, США, реж. Марк Манден.
 «Таинственный сад» — телесериал (дорама), 2010—2011, Южная Корея.

См. также 
 Secret Garden
 Hortus conclusus
 Секретное окно, секретный сад
 Потайной сад